Schwimmeuropameisterschaften werden seit 1926 vom europäischen Schwimmverband LEN ausgetragen. Zunächst gab es keinen einheitlichen Turnus, ab 1950 einen Vierjahresrhythmus und seit 1981 findet die EM mit einer Ausnahme (von 1999 auf 2000 wurde mit Rücksicht auf die Schwimmweltmeisterschaften von den ungeraden auf die geraden Jahre gewechselt) alle zwei Jahre statt. Das bedeutet aber auch, dass sich die EM alle vier Jahre mit den Olympischen Spielen überschneidet, was sich durchaus in schwächeren Starterfeldern und Zeiten niederschlägt.

Im Mittelpunkt der EM stehen die Schwimm-Wettbewerbe auf der 50-Meter-Bahn. Außerdem werden Wettkämpfe im Wasserspringen, Synchronschwimmen und Freiwasserschwimmen ausgetragen. Bis 1997 waren auch die Wasserball-Turniere der Männer (seit 1926) und Frauen (seit 1987) Teil der Schwimm-EM. Diese werden seit 1999 jeweils in einer Doppelveranstaltung separat ausgetragen. Die Europameisterschaften im Synchronschwimmen 1974 und die Freiwassereuropameisterschaften 2008 wurden ebenfalls separat ausgetragen, gleiches galt für die Europameisterschaften im Wasserspringen 2012.

Weblinks 

 Liste der Veranstaltungsorte bei der Ligue Européenne de Natation
 Ergebnisse auf swimrankings.net